Dodge and Burn – trzeci album studyjny amerykańskiej grupy rockowej The Dead Weather, wydany 25 września 2015 przez Third Man Records.

Lista utworów

Wykonawcy 

zespół The Dead Weather
Alison Mosshart - wokal, teksty
Jack Lawrence - gitara basowa, wokal wspierający
Jack White - perkusja, wokal wspierający, gitara
Dean Fertita - gitara, keyboard, fortepian, wokal wspierający

muzycy wspierający
Joshua V. Smith - cowbell
Katelyn Westergard - skrzypce
Kristin Weber - skrzypce
Elizabeth Lamb - altówka
Cara Fox - wiolonczela

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Recenzja w portalu muzycznym Interii
Albumy muzyczne wydane w roku 2015